Pita je:
 pita – druh chleba
 pitovití – čeleď ptáků

Externí odkazy